Fiehn ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Fiehn (1879–1963), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Johann Fiehn (1875–1939), preußischer Regierungsbaumeister, Landrat und Polizeidirektor
 Karl Fiehn (1888–1945), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Wilhelm Fiehn (1851–1931), deutscher Schuldirektor und Schriftsteller